Haubenberg ist der Name folgender Geografischer Objekte:

 Haubenberg (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haubenberg (Haundorfer Wald),  hoher Berg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Haubenberg (Schwäbische Alb),  hoher Berg im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haubenberger